Йотти:

 Йотти — адамава-убангийский язык подсемьи адамава ветви леко-нимбари.
 Леонильде Йотти — итальянский государственный деятель.